Valmy – miejscowość i gmina we Francji, miejsce bitwy w 1792
 Valmy – stacja metra w Lyonie 
 Valmy – nazwa francuskich okrętów, m.in.:
 Valmy – francuski niszczyciel z okresu II wojny św. typu Guepard (2400-tonowego)
 Valmy – jednostka osadnicza w USA